CHL est un sigle qui peut signifier :
 Canadian Hockey League (en français, Ligue canadienne de hockey) ;
 Champions Hockey League (en français, Ligue des champions de hockey sur glace) ;
 Central Hockey League (en français, ) ;
 Chain Home Low, un réseau de radars britanniques de la Seconde Guerre mondiale ;
 Club hippique de Laon.

CHL est un code qui peut signifier :
 Chili, 
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;
 , Idaho, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code